KC85 ist eine abkürzende Bezeichnung für Computer verschiedener Hersteller:

 Robotron KC 85/1 des Kombinates Robotron aus der Deutschen Demokratischen Republik
 KC 85/2, KC 85/3 und KC 85/4 des Kombinates Mikroelektronik Erfurt aus der Deutschen Demokratischen Republik